Głupcy – singel Ani Karwan
 Głupcy – powieść Pat Cadigan
 Głupcy – polski film z 2020 w reżyserii Tomasza Wasilewskiego